Беккерель, Антуан: Беккерель, Антуан Анри (1852—1908) — французский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Беккерель, Антуан Сезар (1788—1878) — французский физик.